Улица Потёмина  — улица в городе Березники Пермского края.

Происхождение названия 
Названа в честь Андрея Иустиновича Потёмина, первого советского руководителя Березниковского содового завода.

История 
Ввиду техногенной аварии по состоянию на октябрь 2016 аварийными и подлежащими сносу признаны дома под номерами 1, 2, 4.

Расположение и благоустройство 
Улица расположена в восточной части города Березники между улицами Юбилейной и Парижской Коммуны. Направление: с юго-запада на северо-восток. В основном застроена типовыми жилыми панельными пятиэтажными домами в 1970-х годах.

Здания и сооружения 
Детализация по строениям (17): 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16.

 3 - гимназия № 9.
 4а - Березниковский районный узел связи Пермского филиала ОАО "Ростелеком".
 5 - детский сад № 17.
 остальные номера - типовые жилые панельные пятиэтажные здания.

Примечания 

Улицы Березников